Bana peut désigner :

Toponymes

Burkina Faso 
 Bana, département et commune rurale dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Bana, village du département de Bana, dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun.
 Bana, village du département de Bindé, dans la province du Zoundwéogo et la région Centre-Sud.
 Bana, village du département de Dédougou, dans la province du Mouhoun et la région de la Boucle du Mouhoun.
 Bana, village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la province du Huet et la région des Hauts-Bassins.
 Bana, village du département de Mansila, dans la province du Yagha et la région du Sahel.

Cameroun 
 Bana, commune rurale au Cameroun ;
 Bana, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Lembe-Yezoum.

Hongrie 
 Bana, commune hongroise (Komárom-Esztergom).

Viêt Nam 
 Bana, village d'altitude dans les montagnes environnantes de Da Nang au Viêt Nam.

Patronymes 

 Bana (1932-2013), chanteur cap-verdien.
 Bana, chanteuse de J-pop.
 Eric Bana (1968-), acteur de cinéma australien.
 Philippe Bana (1957-), entraîneur et dirigeant français de handball.

Linguistique 
 Bana, langue hmong-mien de Chine.
 Bana, langue tchadique.

Autres 
 Les Bana, population du Cameroun, appelée Fali au Nigeria
 Maka Bana, jeu de société.
 Bana, tenue religieuse de tout sikh.